Расмус Альм (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Сент-Луис Сити».

Клубная карьера 
На детском и юношеском уровне выступал за клубы «Бурстахусен» и «Вормо» из своего родного города. В 14-летнем возрасте перешёл в молодёжный состав главной команды города — «Ландскруны». В её составе дорос до основной команды клуба, в которой дебютировал 14 сентября 2013 года в матче Суперэттана против «Хаммарбю», заменив на 85-й минуте автора хет-трика Фредрика Ульссона.

6 декабря 2017 года перешёл в «Броммапойкарну», подписав с клубом контракт на четыре года. 23 апреля 2018 года в игре с «Мальмё» дебютировал в чемпионате Швеции, заменив в середине второго тайма Тима Сёдерстрёма. В ноябре 2018 года заключил трёхлетнее соглашение с «Дегерфорсом», за который провёл в Суперэттане 15 игр.

25 июля 2019 года стал игроком «Эльфсборга», подписав с клубом контракт на три с половиной года. Через четыре дня сыграл первую игру за новый клуб против «Кальмара» в Алльсвенскане. В сезоне 2020 года принял участие во всех 30 матчах команды. В итоговой турнирной таблице клуб занял вторую строчку и завоевал серебряные медали.

8 ноября 2022 года на правах свободного агента подписал контракт с клубом-дебютантом MLS «Сент-Луис Сити».

Достижения 
Эльфсборг:
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2020

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эльфсборга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Эльфсборг»